Willem de Vos (schilder) - een Nederlands schilder 
 Willem de Vos (wetenschapper) - een Nederlands wetenschapper en ontvanger van de Spinozapremie.